Maglianesi – abitanti di Magliano (Carmiano)
Maglianesi – abitanti di Magliano Alfieri
Maglianesi – abitanti di Magliano Alpi
Maglianesi – abitanti di Magliano Romano
Maglianesi – abitanti di Magliano Sabina
Maglianesi – abitanti di Magliano Vetere
Maglianesi – abitanti di Magliano de' Marsi
Maglianesi – abitanti di Magliano di Tenna
Maglianesi – abitanti di Magliano in Toscana